

Patronyme
 Christian Touratier, linguiste français
 Gérard Touratier, acteur et réalisateur français
 Jean-Marie Touratier (1943-2021), auteur français d’écrits sur l'art

Homonymie de patronyme